Le championnat du Gabon de football 2022-2023 est la quarante-sixième édition du championnat du Gabon. Le championnat revient à un format de poule unique où les 14 participants se rencontrent deux fois.

L'AS Stade Mandji est le tenant du titre.

Participants 

 CF Mounana
 Bouenguidi Sport 
 AS Pélican est renommé Lambaréné AC
 AS Stade Mandji
 US Oyem 
 Centre Sportif de Bendjé - promu de D2
 Football Canon 105 de Libreville 
 AS Mangasport
 US Bitam
 Missile FC
 Olympique Mandji
 Vautour Club - promu de D2
 AO Cercle Mberi sportif
 AS Dikaki

Compétition

Classement 

|width=50%|
|}

Bilan de la saison

Notes et références

Liens externes 
 Résultats sur RSSSF.com

Championnat du Gabon de football
Gabon
2022 au Gabon
2023 au Gabon